Belag ist:

 Fahrbahnbelag, oberste Schicht im Straßenbau
 Bremsbelag, Reibungschicht des Bremssystems
 Bodenbelag, im Bauwesen Deckschicht auf dem Boden
 Speisebelag bestimmter Teigwaren, wird – anders als Aufstrich – gelegt
 Zahnbelag, oberflächliche Schicht auf den Zähnen
 Zungenbelag, Film auf der Zunge
 der Belag des Tischtennisschlägers